Les Championnats du monde junior de saut à ski sont organisés tous les ans depuis 1979. Il existe également une épreuve par équipe depuis 1986 à Lake Placid.

Un titre féminin de « championne du monde junior de saut à ski » est également attribué depuis l'édition disputée à Kranj en 2006. Une épreuve féminine par équipe est prévue lors l'édition 2011 d'Otepää, mais est finalement annulée pour raisons météorologiques. En 2016, la compétition par équipes mixtes fait son entrée au programme.

Cumuls de médailles 
 Six médailles ont été gagnées par Coline Mattel : quatre en individuel (1 d'or en 2011, 2 d'argent en 2010 et 2014, 1 de bronze en 2009), et deux par équipe pour la France (1 d'argent en 2013, 1 de bronze en 2014).

 Cinq médailles d'or ont été gagnées par Sara Takanashi et Heinz Kuttin ; trois individuelles consécutives pour Takanashi en 2012, 2013 et 2014, plus deux par équipe pour le Japon en 2012 et 2014 ; et deux individuelles, en 1988 et 1990, et trois par équipes pour l'Autriche, 1988, 1989 et 1990 pour Kuttin.

 Quatre médailles individuelles ont été gagnées par Coline Mattel : 1 d'or en 2011, 2 d'argent en 2010 et 2014, 1 de bronze en 2009.
 Deux autres en ont réuni trois : Elena Runggaldier et Sara Takanashi.

 Trois médailles d'or individuelles ont été gagnées par Sara Takanashi, consécutivement, en 2012, 2013 et 2014.
 Deux autres en ont réuni deux d'or individuelles : Heinz Kuttin et Janne Ahonen.

 Deux médailles individuelles ont été gagnées par une même personne à de nombreuses reprises, par : Shōhei Tochimoto, Sarah Hendrickson, Katja Pozun, Steve Collins, Ernst Vettori, Staffan Tällberg, Jussi Hautamäki, Thomas Morgenstern, Jurij Tepeš, Stefan Kraft, Jaka Hvala, Martin Hoellwarth, Ema Klinec, Lara Malsiner...

Palmarès Individuel

Masculin

Féminin

Palmarès par équipes

Masculin

Féminin

Mixte

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Championnats du monde junior de ski nordique

Liens externes 
 Page des championnats du monde junior de saut à ski, site de la FIS

Compétition de saut à ski
Saut à ski
Compétition sportive réservée à la jeunesse
Compétition fondée en 1979